Peck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Horton Peck
 Morton Eaton Peck